Zelfstandige zonder personeel; zie Freelance
Zorgzwaartepakket of zorgzwaarteproduct: een door het Centrum Indicatiestelling Zorg afgegeven combinatie van functie-indicaties
Zveza za Primorsko oftewel Bond voor Primorska, een Sloveense regionale politieke partij